Ремен може да се односи на:
 Ремен (одјећа), дио одјеће
 Ремен (машинство), машински елемент за пренос снаге
 Прамирацетам, лек